Батан:

 Батан — одна из основных частей ткацкого станка, используется для направления движения челнока с утком и прибоя введённой челноком нити к опушке ткани.
  — название предмета кухонной утвари у андских народностей, применялся как тёрка для измельчения пищи, представляет собой плоский камень с неглубокой пологой выемкой.

Топоним 
  — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
 Батан — остров в Лусонском проливе, входит в состав филиппинской провинции Батанес.
  — название одной из станций 10 линии Мадридского метро.
  — один из 17 муниципалитетов филиппинской провинции Аклан.
 Батан — село в Карасайском районе Алматинской области Казахстана.

См. также 
 Ботан
 Батаан

Примечания